Kamianki peut désigner en Pologne :

 Kamianki, village du powiat de Siemiatycze, dans la voïvodie de Silésie
 Kamianki, village du powiat de Łomża, dans la voïvodie de Silésie